Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Virginia Wade 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Nancy Gunter (semifinali)
 Virginia Wade (finale)
 Rosie Casals (quarti di finale)

 Françoise Dürr (semifinali)
 Kathy Kuykendall (primo turno)
 Lesley Hunt (quarti di finale)
 Sharon Walsh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1974